Integral de caminos puede referirse a:

 Integral de línea, una integral definida sobre una curva.
 La formulación de integral sobre trayectorias de la mecánica cuántica.